Пештани се може односити на:
 Пештани (Охрид), насељено место у општини Охрид, Северна Македонија
 Пештани (Прилеп), насељено место у општини Прилеп, Северна Македонија